L'entraînement en équipe (angl. team training) est un format d'entraînement musculaire ou cardiovasculaire où un entraîneur mène un petit groupe (limité à une dizaine de personnes en général), dont la constitution reste inchangé. Grâce à la présence de camarades réguliers les pratiquants gagnent en motivation, camaraderie et encouragement, tendent à s'entraîner plus intensément sous la pression des pairs, et sont plus enclins à poursuivre les cours. Ils jouissent en plus des connaissances d'un entraîneur professionnel sans le coût de cours individuels.

Références 

Exercice de musculation